Nom de dos emirs jalayírides:
 Shaykh Uways ibn Hasan o Uways I, 1356 - 1374
 Uways II, 1415-1421